Łącko (zu polnisch laka, ‚Wiese‘) ist der Name von vier Orten in Polen:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Łącko (Grunwald) (bis 1945: Fritzchen, Kreis Osterode in Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Łącko (Powiat Nowosądecki) (1772–1914: Wiesendorf) 
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Łącko (Pakość)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Łącko (Postomino) (bis 1945: Lanzig, Kreis Schlawe in Pommern)

Lacko ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Lacko (* 1984), tschechischer Truckrennfahrer
 Lukáš Lacko (* 1987), slowakischer Tennisspieler
 Martin Lacko (* 1976), slowakischer Historiker